Es ereigneten sich insgesamt fünf Belagerungen der Festung Landau:
 Belagerung von Landau (1702), erste Belagerung der französischen Festung durch Kaiserliche, ab dem 15. Juni während des Spanischen Erbfolgekrieges, die Festung wurde am 12. September eingenommen
 Belagerung von Landau (1703), vom 13. Oktober bis 17. November wurde die halbzerstörte Festung von einem französischen Belagerungsheer belagert und eingenommen
 Belagerung von Landau (1704), im September wurde die Festung erneut von Kaiserlichen belagert und am 23. November eingenommen
 Belagerung von Landau (1713), im Juni kam es nach einigen Jahren der Ruhe zur letzten Belagerung, wieder durch die Franzosen, die Festung wurde am 20. August übergeben
 Belagerung von Landau (1793), vergebliche Belagerung der Festung durch preußische Truppen im Ersten Koalitionskrieg